Petrus Dathenus kan verwijzen naar:

Petrus Dathenus (1531-1588), predikant en psalmberijmer
Petrus Dathenus (boekdrukker) (overleden 1747)